Alleanza Patriottica – coalizione di partiti venezuelana
Alleanza Patriottica – partito politico costaricano
Alleanza Patriottica – partito politico greco